Thierry Langer (ur. 24 października 1991 w Malmedy) – belgijski biathlonista i biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Thierry Langer pojawił się 16 marca 2006 roku, podczas zawodów Pucharu Europy w szwajcarskiej miejscowości Gurnigel, gdzie w sprincie na 10 km zajął 23. miejsce. Na międzynarodowej arenie w biegach narciarskich zadebiutował 29 grudnia 2012 w szwajcarskiej miejscowości Campra podczas zawodów "FIS", gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 24. miejscu.

W Pucharze Świata w biathlonie zadebiutował 3 grudnia 2009 roku w Östersund, gdzie w biegu indywidualnym na dystansie 20 km zajął 125. miejsce na 131 zawodników którzy ukończyli bieg. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.  W Pucharze Świata w biegach narciarskich nie zadebiutował.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata Juniorów

Pucharu Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Biegi narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika w bazie IBU
 Profil na stronie FIS 

Belgijscy olimpijczycy
Belgijscy biathloniści
Belgijscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1991